Ermengarda d'Anjou (duquessa de Borgonya), filla de Folc III Nerra, comte d'Anjou, comtessa consort del Gâtinais i duquessa consort de Borgonya 
 Ermengarda d'Anjou (duquessa de Bretanya), filla de Folc IV el Tauró, duquessa consort d'Aquitània i de Bretanya